Baureihe 12 steht für:
 Baureihe 12.0: BBÖ 214
 Baureihe 12.1: BBÖ 114
 Baureihe 12.2: PKP-Baureihe Pu29
 Baureihe 12.70: Preußische S 1 #Normalbauart (vorgesehen)
 NMBS/SNCB-Reihe 12, Stromlinienlokomotiven der belgischen Staatsbahn